Шишкин, Виктор:
 Шишкин, Виктор Иванович (род. 1952) — украинский юрист, политик.
 Шишкин, Виктор Максимович (род. 1955) — советский футболист, мастер спорта.